Ричард Прайс:
 Прайс, Ричард (1723—1791) — валлийский философ, проповедник и публицист.
 Прайс, Ричард (род. 1949) — американский писатель и сценарист.
 Прайс, Ричард (род. 1943) — американский физик, специалист по ОТО.